Le nom Bouk peut désigner :
 Bouk, une ville au Cameroun ;
 Bouk (retranscrit également Buk), un système antiaérien russe de moyenne portée.